Marmota camtschatica е вид бозайник от семейство Катерицови (Sciuridae).

Разпространение 
Видът е разпространен в Русия.

Източници 

Мармоти